Krenosmittia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av August Friedrich Thienemann och Krüger 1939. Krenosmittia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Krenosmittia